Alex Pedersen (1966-), coureur cycliste danois.
 Anders Pedersen (1992-), skipper norvégien.
 Atle Pedersen (1964-), coureur cycliste norvégien.
 Arne Fog Pedersen (1911-1984), homme politique danois.
 Carl-Henning Pedersen (1913-2007), peintre danois.
 Casper Pedersen (1996-), coureur cycliste danois.
 Cecilie Pedersen (1983-), footballeuse internationale danoise.
 Cecilie Pedersen (1990-), footballeuse internationale norvégienne.
 Charles J. Pedersen (1904-1989), chimiste organique américain, Prix Nobel de chimie en 1987.
 Christian Pedersen (1920-), coureur cycliste danois.
 Christian Theodore Pedersen (1876-1969), un marin norvégien explorateur de l'Arctique
 
 Christinna Pedersen (1986-), joueuse danoise de badminton
 Dag Erik Pedersen (1959-) un coureur cycliste norvégien 
 Erik Pedersen (1967-), footballeur norvégien, international norvégien.
 Finn Pedersen (1925-2012), rameur d'aviron danois.
 Guy Pedersen (1930-2005), contrebassiste français.
 
 Hilde Pedersen (1964-), skieuse de fond norvégienne.
 Jan Ove Pedersen (1968-), footballeur international norvégien.
 Jonas Pedersen (1992-), coureur cycliste danois.
 Jørgen Bo Petersen (1970-), coureur cycliste danois.
 Jørgen Vagn Pedersen (1959-), coureur cycliste danois.
 Katrine Pedersen (1977-), footballeuse internationale danoise.
 Kayla Pedersen (1989-), joueuse américaine de basket-ball.
 Knut Pedersen (1859-1952), écrivain norvégien de nom de plume Knut Hamsun.
 Lena Pedersen (née en 1940), femme politique canadienne des Territoires du Nord-Ouest
 Mads Pedersen (1995-), coureur cycliste danois.
 Marcus Holmgren Pedersen (2000-), footballeur norvégien.
 Mark Sehested Pedersen (1991-), coureur cycliste danois.
 Martin Pedersen (1983-), coureur cycliste danois.
 Maya Pedersen-Bieri (1972-), skeletonneuse suisse.
 Morten Gamst Pedersen (1981-), footballeur norvégien, international norvégien.
 Niels-Henning Ørsted Pedersen (1946-2005), jazzman et contrebassiste danois.
 Oluf Pedersen (1891-1970), homme politique danois. 
 Peder Pedersen (1945-2015), coureur cycliste danois.
 Per Pedersen (1964-), coureur cycliste danois.
 Poul Pedersen (1932-2016), footballeur danois.
 Rasmus Pedersen (1998-), coureur cycliste danois.
 Rolf Birger Pedersen (1939-2001), footballeur norvégien, international norvégien.
 Susan Pedersen (1953-), nageuse américaine.
 Sverre Lunde Pedersen (1992-), patineur de vitesse norvégienne.
 Terese Pedersen (1980-), handballeuse internationale norvégienne.
 Thor Pedersen (1945-), homme politique danois.
 Thor Möger Pedersen (1985-), homme politique danois.
 Tore Pedersen (1969- ), footballeur norvégien, international norvégien.
 Trond Pedersen (1951- ), footballeur norvégien, international norvégien.
 Yens Pedersen, homme politique provincial canadien.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien

en:Pedersen